Диван абхазских царей () — исторический документ, составленный на грузинском языке в X веке. Дошёл до нашего времени в редакции XV века. Содержит сведения о 22 абхазских правителях VI—XI веков. Хранится в Грузинском Национальном Центре Рукописей. Впервые был изучен и введён в научный оборот Эквтиме Такаишвили.

Список царей

Основная литература 
На русском языке
 Эквтиме Такаишвили „ДИВАНЪ АБХАЗСКИХ ЦАРЕЙ“

 На иностранных языках
 S. H. Rapp, Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts, Peeters Bvba (September 25, 2003) ISBN 90-429-1318-5 pages 144, 230—237, 481—484
 ე. ს. თაყაიშვილი „საისტორიო მასალები“ წიგნაკი პირველი
 ე. ს. თაყაიშვილი „საისტორიო მასალები“ წიგნაკი მეორე

Исторические сочинения X века
История Абхазии
Грузинские хроники